Enric Granados i Campiña (Lleida, 1867 – canal de la Mànega, 1916), compositor i pianista català.
 L'auditori Enric Granados de Lleida duu el seu nom.
 Enric Granados Gal (Barcelona, 1900 - Madrid, 1953), nedador i waterpolista. Era fill d'Enric Granados i Campiña
 Enric Granados Aumacellas, nedador olímpic català. Era fill d'Enric Granados Gal.

Referències